Рейс 311 может означать:
 Рейс 311 Aero OY
 Рейс 311 Thai Airways International